Irina Saari, nota come Irina – cantante finlandese
 Kyllikki Saari – ragazza finlandese vittima di un omicidio
 Milla Saari – ex fondista finlandese
 Mohd Fadzli Saari – calciatore malese
 Rami Saari – scrittore israeliano
 Roy Saari – nuotatore statunitense